

Слонави — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Слонави — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства